

Sport
 SCR – vecchia sigla, ancora comunemente usata in Austria, dello Sportclub „Rapid“, società calcistica austriaca.

Sigle
 Servizio Croce Rossa – Corpo militare della Croce Rossa svizzera nelle Forze armate elvetiche.
 Selective Catalytic Reduction – Riduzione selettiva catalitica, un procedimento di abbattimento dello NOx presente nei gas di scarico.
 Silicon Controlled Rectifier – tiristore, un componente elettronico.
 Semiclosed Circuit Rebreather – Rebreather a circuito semichiuso.
 Single Cable Router – sistema di distribuzione dei segnali satellitari, noto anche come Unicable.
 Sinistra Classe Rivoluzione – movimento politico marxista italiano.

Codici
 SCR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wilkes-Barre/scranton Municipal (Stati Uniti)
 SCR – codice valutario ISO 4217 della Rupia delle Seychelles, valuta delle Seychelles
 SCR – ex codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua croata, ritirato nel 2008 e deprecato in favore dell'utilizzo esclusivo di HRV